Статуя дружбы между Ленинградом и Турку () — памятник, расположенный в парке Пуолаланпуисто в Турку (Финляндия).

Сооружён в 1967—1968 годах и открыт 19 мая 1969 года. Статуя была возведена в честь 15-летия заключения договора о сотрудничестве, побратимстве, установлении постоянных дружественных связей для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой между городами Турку и Ленинградом (ныне Санкт-Петербург).

Статуя изображает четыре фигуры: трёх мужчин и женщину, приветствующих и обнимающих друг друга.

Статуя выполнена в бронзе высотой 2,5 м. Постамент из красного гранита, добытого в Вехмаа, имеет высоту 0,5 м.

Ссылки 
 Leningradin ja Turun ystävyyden patsas

Памятники Турку
Бронзовые скульптуры
Здания и сооружения, построенные в 1969 году
Появились в 1960-е годы в Финляндии
Скульптуры 1969 года